Androschin ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Androschin (1892–1976), österreichischer Kameramann
 Leopoldine Androschin (1902–1995), österreichische Lehrerin und Schriftstellerin
 Walter Androschin (1959–2013), österreichischer Gewerkschafter